Tansa ist der Name 

 mehrerer Orte in Rumänien:
 Tansa (Iași), Gemeinde im Kreis Iași 
 Tansa (Belcești), Dorf im Kreis Iași

 eines Flusses in Indien:
 Tansa (Fluss)